Breitenlohe ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Breitenlohe (Büchenbach), Ortsteil der Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Breitenlohe (Burghaslach), Ortsteil des Marktes Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Breitenlohe (Eschenbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Eschenbach i.d.OPf., Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Breitenlohe (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen i.Bay., Landkreis Donau-Ries, Bayern

in Österreich:
 Breitenlohe (Gemeinde Dorfbeuern), Ortschaft in der Gemeinde Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch
 Breitenloh